Vogelkraut steht für:

 Acker-Gauchheil
 Feld-Ehrenpreis
 Gewöhnliche Vogelmiere („Mouron“)
 Capsicum lanceolatum („Kleines Vogelkraut“)